Les Mandaloriens sont un peuple de l'univers de fiction Star Wars
 The Mandalorian, une série télévisée dérivée de la saga diffusée depuis 2019
 La bande originale de The Mandalorian
 Din Djarin, dit Le Mandalorien, un personnage de The Mandalorian
 L'Armure mandalorienne (titre original : ), un roman de  K. W. Jeter dérivé de la saga et publié en 1998